Valérie Béranger, née à Rome le , est une journaliste franco-irlandaise. De 2005 à 2016, elle travaille sur la chaîne d'information en continu BFM TV. Membre du Comité stratégique IWF, International Women's Forum France.
Présidente fondatrice de JTVK, JTVKIDS, un média interactif pour les enfants de 6 à 12 ans fondé sur la tolérance et la diversité.

Biographie

Débuts 
Valérie Béranger-Ford s'est d'abord lancée dans la presse écrite au Sunday Business Post, un hebdomadaire économique et financier irlandais, au bureau de l'Agence France-Presse à Londres, puis au quotidien Libération.

Formation 
Diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Lyon, d'un Executive MBA HEC, elle suit la "Promotion Xavier Niel" à l'école 42 en 2016.

Carrière

France 3 
Elle se tourne ensuite vers la télévision dans un premier temps à France 3.

LCI 
Elle rejoint ensuite LCI où elle sera pendant cinq ans journaliste reporter d'images, présentatrice, rédactrice-en-chef adjointe.

BFM TV 
Elle participe à la création de la chaîne d'information en continu BFM TV en  comme reporter puis présentatrice.

Du  au , elle présente les journaux de la matinale en semaine, remplace Ruth Elkrief dans son émission politique.

À partir du , elle lance les journaux du soir le week-end.

À partir de 2008, elle se consacre exclusivement à la politique comme reporter.

Intervieweuse politique depuis  pour l'émission BFM 2012 aux côtés d'Olivier Mazerolle, puis dans l'émission BFM Politique en 2013, elle participe à l'encadrement en tant que chef info.

JTVKids 
En , elle fonde JTVKids, le premier média Edutech interactif pour les 6-13 ans.

Publications

Livre 
 Voyage au travers de la France - Qui a cru en Sarkozy, Valérie Béranger et Samir Tounsi, éditions du Moment, 2012.

Articles 
 « Les invités de Ruth Elkrief », , Valérie Béranger , Bernard Sananès, Accacio Pereira.
 « Le récit de la soirée électorale du deuxième tour côté médias », Télérama, .
 « Sur tous les fronts, les opinions occidentales derrière l'OTAN » , Libération, .
 « Toutes les couleurs de l'intolérance » , Libération, .
 « Rhône-Alpes bloqué, le terrain trinque, au conseil régional la politique de la ville se retrouve sans budget» , Libération, .

Références

Liens externes 
 
 

Journaliste française du XXIe siècle
Présentateur de journaux télévisés sur LCI
Présentateur de journaux télévisés sur BFM TV
Élève de l'Institut d'études politiques de Lyon
Naissance  à Rome
Naissance en  juillet 1973